Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet
 Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn